

Economia 
 Resistenza – area di prezzo dove la pressione dai venditori è maggiore di quella dei compratori
 Resistenza fiscale – gesto di protesta nei confronti di un governo

Fisica 
 Resistenza dinamica – capacità di opporsi alla deformazione sotto tensione dinamica
 Resistenza idraulica – capacità di opporsi a corrente idraulica sotto tensione idraulica
 Resistenza termica – capacità di opporsi a corrente termica sotto tensione termica
 Resistenza elettrica – capacità di opporsi a corrente elettrica sotto tensione elettrica
 Resistenza magnetica – capacità dei materiali di opporsi al passaggio di corrente magnetica sotto tensione magnetica
 Resistenza meccanica – capacità dei materiali di resistere a una forza
 Resistenza fluidodinamica – risultante delle forze che si oppongono al movimento di un corpo in un fluido

Musica 
 Resistenza – album degli Yo Yo Mundi del 2005
 Resistenza – album di Neffa del 2015

Storia e politica 
 Resistenza – alcuni movimenti politici o sociali
 Resistenza italiana, Resistenza francese, Resistenza tedesca, Resistenza polacca, Resistenza belga, Resistenza olandese – Movimenti di resistenza rispettivamente in Italia, Francia, Germania, Polonia, Belgio e Paesi Bassi all'occupazione o ai regimi nazista e fascista

Altro
 Farmacoresistenza – resistenza di un organismo biologico a determinate sostanze, come i farmaci
 Resistenza – dipinto del pittore Marc Chagall
 Resistenza – capacità sportiva di resistere a uno sforzo prolungato
 Resistenza – fenomeno difensivo del paziente psicologico
 Resistenza (Resistance), episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager

Altri progetti